O2, , O-2, Ö2 ou O02 peuvent renvoyer à :

Domaine militaire 
 Cessna O-2, un avion de reconnaissance américain ;
 Classe O 2, une classe de quatre sous-marin de la Marine royale néerlandaise ;
 Douglas O-2, un avion d’observation américain ;
 HNLMS O 2, un sous-marin de la Marine royale néerlandaise.

Informatique et télécommunications 
 Telefónica , une entreprise de télécommunications ;
 O2, un SGBD orienté objet qui n'est plus commercialisé depuis 1999.

Média 
 Ö2, une radio autrichienne ;
 O2 Radio, une radio française.

Œeuvres 
O2, sixième album du groupe FireHouse sorti en 2000 ;
O2, une chanson du groupe Orange Range sortie en 2008 ;
 O2, titre de travail du film américano-français Oxygène d’Alexandre Aja sorti en 2021.

Salles ominisports 
 
  Arena, une salle omnisports  à Londres au Royaume-Uni ;
  Arena, une salle omnisports  à Prague en République tchèque ;
  World, une salle omnisports  à Berlin, en Allemagne ;
  World, une salle omnisports à Hambourg, en Allemagne.

Services à la personne 
 Groupe O2 (renommé en Oui Care en 2016), une entreprise française de services à la personne.

Sciences

Chimie 
 dioxygène (), une molécule composée de deux atomes d'oxygène.

Médecine  
 Autres produits anormaux de la conception (O02), d'après la classification internationale des maladies.

Transports

Automobile 
 Hummer O2, un 4x4 écologique du constructeur américain Hummer.

Autoroute 
  Autoroute turque O2, périphérique extérieur d’Istanbul.

Voir aussi 
 Audeux
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres
Sigle de 2 caractères
